Лос Макуилес има више значења:

 Лос Макуилес (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Макуилес (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику